MVW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Vernon Skagit (Stati Uniti)